Jacob Christofer Löfberg (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Djurgårdens IF || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Djurgårdens IF || Elitserien ||43 ||2 ||0 ||2 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Huddinge IK || Allsvenskan ||12 ||2 ||1 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Djurgården Hockey || Elitserien ||34 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Rögle BK || Allsvenskan ||42 ||22 ||12 ||34 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || AIK IF || Allsvenskan ||29 ||5 ||5 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Rögle BK || Elitserien ||15 ||2 ||0 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||IK Oskarshamn ||Allsvenskan ||38 ||5 ||2 ||7 ||65 ||10 ||1 ||5 ||6 ||0
|-
| 2010-2011 || Odense IK || Al Bank Ligaen ||33 ||7 ||9 ||16 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Dornbirner EC || Nationnalliga ||32 ||18 ||26 ||44 ||51 ||8 ||2 ||6 ||8 ||6
|-
|2012-2013 || Mulhouse || Ligue Magnus || 24|| 7|| 9|| 16|| 34|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Huddinge IK
Joueur du Rögle BK
Joueur de l'AIK IF
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Odense IK
Joueur du Dornbirner EC
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Attaquant de hockey sur glace